Kyselka je české slovo označující vodu s přirozeným obsahem kysličníku uhličitého:

mezi známé kyselky patří například tato minerální voda,
běloveská kyselka Ida
Bílinská kyselka
Excelsior
Ferdinandův pramen
Hanácká kyselka
Korunní_(minerální_voda)
Magnesia
Mattoni
nezdenská kyselka
Ondrášovka
kyselka Praga
Rudolfův pramen
vratislavická kyselka

lidská sídla
Kyselka – česká obec na Karlovarsku
Nová Kyselka – část obce Kyselka 
Lázně Kyselka – komplex bývalých městských lázní v obci Kyselka
Lázně Bílinská Kyselka – české lázeňské místo v Bílině u Teplic

vodní toky
Kyselka (přítok Pramenského potoka) – potok ve Slavkovském lese  

příjmení osob
viz článek Kyselka (příjmení)

rod rostlin
bývalý rod Acetosella, viz článek Rdesnovité